Ве́ртью () — английская фамилия. Известные носители:

 Вертью, Вильям (ум. 1527) — английский архитектор, специалист по проектированию и возведению нервюрных сводов, брат Роберта. Вместе с братом работал над созданием облика Батского аббатства и Лондонского моста.
 Вертью, Джордж (1684—1756) — английский гравёр и антиквар.
 Вертью, Роберт (ум. 1506) — английский архитектор и каменщик, принимавший участие в возведение нефа Вестминстерского аббатства, руководил строительством дворца в Гринвиче.
 Верчью, Сью (род. 1960) — английский телепродюсер, жена Стивена Моффата.
 Вертью, Тесса (род. 1989) — канадская фигуристка.

Примечания